Jordan Brady é um diretor, ator e apresentador estadunidense, mais conhecido por dirigir os filmes The Third Wheel e Waking Up in Reno.

Filmografia

Ator 
 1999 Dill Scallion como Jordan Brady
 1992 Parker Lewis Can't Loose como Robert Wilkes
 1990 CBS Schoolbreak Special como Ian Wuinn

Apresentador 
 1995 Name Your Adventure
 1990 Turn It Up!

Diretor 
 2002 Waking Up in Reno
 2002 American Girl
 2002 The Third Wheel
 1999 Dill Scallion

Ligações externas 
Jordan Brady no IMDb 

Brady, Jordan
Bady, Jordan
Brady, Jordan